Сан Силвестре има више значења:

 Сан Силвестре, Гранха (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Силвестре (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Силвестре (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Силвестре (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Силвестре (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Силвестре (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Силвестре (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Силвестре (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Силвестре (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Силвестре (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Силвестре (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Силвестре, Хосе Мануел Кињонес (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Силвестре (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику